Розмари Жаклин Шрагер (; род. 21 января 1951) — британский шеф-повар, историк кулинарии и телеведущая, наиболее известная как преподаватель высокой кухни в реалити-шоу «Укрощение строптивых» и как судья на кулинарных шоу Soapstar Superchef и Culinary Genius. Она также появилась в реалити-шоу «Я знаменитость… Вытащи меня отсюда!». Среди других телевизионных проектов — «Столкновение на кухне с Розмари Шрагер», в котором она перевела нездоровые семьи из фаст-фуда на полноценную кухню. Шрагер — опытный шеф-повар, она сотрудничала с другим судьёй Soapstar Superchef Жаном-Кристофом Новелли.

Дочь (и третий ребёнок) Джона Уорлледжа, исполнительного директора компании, и его жены, Джун Розмари Твентман Дэвис, Шрагер получила образование в Норвичской школе искусств и дизайна и Школе изящных искусств Хизерли с намерением стать архитектором. Она замужем за адвокатом Майклом Шрагером, за которого вышла замуж, когда ей был 21 год; у них двое детей. После замужества она основала кейтеринговую компанию.

Публикации 
 Castle Cook (2001) 
 School for Cooks (2008) 
 Yorkshire Breakfast (2011)
 Absolutely Foolproof Classic Home Cooking (2011) 
 Absolutely Foolproof Food for Family & Friends (2012)

Примечания

Ссылки 
 Official Website
 The life and times of chef Rosemary Shrager
 Sunday with Rosemary Shrager: ‘I’ve rarely missed an Archers omnibus in 50 years’
 Kim Woodburn & Rosemary Shrager perform 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend'
 Was Rosemary Shrager one of the original on Two Fat Ladies?

 
Повара Великобритании
Авторы книг по кулинарии
Телеведущие Великобритании